Натуральне число 1179
 1179 рік до нашої ери
 1179 рік нашої ери